

Persone
 Amago Haruhisa – militare e daimyō giapponese
 Amago Hisayuki – samurai giapponese
 Amago Katsuhisa – daimyō giapponese
 Amago Kunihisa – daimyō giapponese
 Amago Okihisa – militare giapponese
 Amago Tsunehisa – daimyō giapponese
 Amago Yoshihisa – daimyō giapponese

Altro
 Clan Amago – clan di samurai giapponese